Molukse kerk (Appingedam)
Molukkenkerk (Groningen)